Comida de culebras puede referirse a:
El nombre común de la planta Arum italicum.
El nombre común de la planta Bryonia dioica.